Купа „Стенли“ (), известна и с оригиналното си наименование Dominion Hockey Challenge Cup в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Дава се всяка година на отбора победител от плейофите (директните елиминаци).

Първият плейоф за купата е на 22 март 1894 г. Отначало трофеят е за най-добър аматьорски хокеен отбор на Канада. От 1910 г. за купа „Стенли“ се борят само професионални отбори. През 1926 г. НХЛ придобива правата за надпреварата за трофея.

Победители (1915 – 1926)

НХЛ шампиони (от 1927) 
{| class="wikitable sortable"
! Година
! Победител
! Треньор
! Загубил отбор
!
Треньор
! Серия
|-
| 1927 || Отава Сенатърс || Дейв Гил || Бостън Бруинс || Арт Рос || align=center| 2–0–2 || Cy Denneny 
|-
| 1928 || Ню Йорк Рейнджърс
|| Лестър Патрик || Монреал Маруунс || Еди Джерар || align=center| 3 – 2 || Frank Boucher 
|-
| 1929 || Бостън Бруинс
|| Сай Денени || Ню Йорк Рейнджърс || Лестър Патрик || align=center| 2 – 0 || Bill Carson 
|-
| 1930 || Монреал Канадиенс || Сесил Харт || Бостън Бруинс || Арт Рос || align=center| 2 – 0 || Howie Morenz 
|-
| 1931 || Монреал Канадиенс || Сесил Харт || Чикаго Блекхоукс || Дик Ирвин || align=center| 3 – 2 || Johnny Gagnon (
|-
| 1932 || Торонто Мейпъл Лийвс ||

Дик Ирвин
|| Ню Йорк Рейнджърс || Лестър Патрик || align=center| 3 – 0 || Ace Bailey 
|-
| 1933 || Ню Йорк Рейнджърс || Лестър Патрик || ТоронтоМейпъл Лийвс ||

Дик Ирвин
|| align=center| 3 – 1 || Bill Cook 
|-
| 1934 || Чикаго Блекхоукс || Томи Горман || Детройт Ред Уингс || Джак Адамс || align=center| 3 – 1 || Mush March 
|-
| 1935 || Монреал Маруунс || Томи Горман || ТоронтоМейпъл Лийвс || Дик Ирвин || align=center| 3 – 0 || Baldy Northcott 
|-
| 1936 || Детроит Ред Уингс || Джак Адамс || ТоронтоМейпъл Лийвс || Дик Ирвин || align=center| 3 – 1 || Pete Kelly 
|-
| 1937 || Детроит Ред Уингс || Джак Адамс || Ню Йорк Рейнджърс || Лестър Патрик || align=center| 3 – 2 || Marty Barry 
|-
| 1938 || Чикаго Блекхоукс || Бил Стюърт || ТоронтоМейпъл Лийвс || Дик Ирвин || align=center| 3 – 1 || Carl Voss 
|-
| 1939 || Бостън Бруинс || Арт Рос || ТоронтоМейпъл Лийвс || Дик Ирвин || align=center| 4 – 1 || Roy Conacher 
|-
| 1940 || Ню Йорк Рейнджърс || Франк Бушер || ТоронтоМейпъл Лийвс || Дик Ирвин || align=center| 4 – 2 || Bryan Hextall 
|-
| 1941 || Бостън Бруинс || Куни Уайланд || Детройт Ред Уингс || Джак Адамс || align=center| 4 – 0 || Bobby Bauer 
|-
| 1942 || Ню Йорк Рейнджърс || Хап Дей || Детройт Ред Уингс || Джак Адамс || align=center| 4 – 3 || Pete Langelle 
|-
| 1943 || Детроит Ред Уингс || Джак Адамс || Бостън Бруинс || Арт Рос || align=center| 4 – 0 || Joe Carveth 
|-
| 1944 || Монреал Канадиенс || Дик Ирвин || Чикаго Блекхоукс || Пол Томпсън || align=center| 4 – 0 || Тоу Блейк 
|-
| 1945 || Торонто Мейпъл Лийвс || Хап Дей || Детройт Ред Уингс || Джак Адамс || align=center| 4 – 3 || Babe Pratt 
|-
| 1946 || Монреал Канадиенс || Дик Ирвин || Бостън Бруинс || Дит Клапер || align=center| 4 – 1 || Тоу Блейк 
|-
| 1947|| Торонто Мейпъл Лийвс || Хап Дей || Монреал Канейдиънс || Дик Ирвин || align=center| 4 – 2 || Ted Kennedy 
|-
| 1948 || Торонто Мейпъл Лийвс || Хап Дей || Детройт Ред Уингс || Томи Иван || align=center| 4 – 0 || Harry Watson 
|-
| 1949 || Торонто Мейпъл Лийвс || Хап Дей || Детройт Ред Уингс || Томи Иван || align=center| 4 – 0 || Cal Gardner 
|-
| 1950 || Детроит Ред Уингс || Томи Иван || Ню Йорк Рейнджърс || Лин Патрик || align=center| 4 – 3 || Pete Babando 
|-
| 1951 || Торонто Мейпъл Лийвс || Джо Приму || Монреал Канейдиънс || Дик Ирвин || align=center| 4 – 1 || Bill Barilko 
|-
| 1952 || Детроит Ред Уингс || Томи Иван || Монреал Канейдиънс || Дик Ирвин || align=center| 4 – 0 || Metro Prystai 
|-
| 1953 || Монреал Канадиенс || Дик Ирвин || Бостън Бруинс || Лин Патрик || align=center| 4 – 1 || Elmer Lach 
|-
| 1954 || Детроит Ред Уингс || Томи Иван || Монреал Канейдиънс || Дик Ирвин || align=center| 4 – 3 || Tony Leswick 
|-
| 1955 || Детроит Ред Уингс || Джими Скинър || Монреал Канейдиънс || Дик Ирвин || align=center| 4 – 3 || Gordie Howe 
|-
| 1956 || Монреал Канадиенс || Тоу Блейк || Детройт Ред Уингс || Джими Скинър || align=center| 4 – 1 || Maurice Richard 
|-
| 1957 || Монреал Канадиенс || Тоу Блейк || Бостън Бруинс || Мит Шмид || align=center| 4 – 1 || Dickie Moore 
|-
| 1958 || Монреал Канадиенс || Тоу Блейк || Бостън Бруинс || Мит Шмид || align=center| 4 – 2 || Bernie Geoffrion 
|-
| 1959 || Монреал Канадиенс || Тоу Блейк || ТоронтоМейпъл Лийвс || Пънч Имлак || align=center| 4 – 1 || Marcel Bonin 
|-
| 1960 || Монреал Канадиенс || Тоу Блейк || ТоронтоМейпъл Лийвс || Пънч Имлак || align=center| 4 – 0 || Jean Beliveau 
|-
| 1961 || Чикаго Блекхоукс || Руди Пилос || Детройт Ред Уингс || Сид Ейбъл || align=center| 4 – 2 || Ab McDonald 
|-
| 1962 || Торонто Мейпъл Лийвс || Пънч Имлак || Чикаго Блекхоукс || Руди Пилос || align=center| 4 – 2 || Dick Duff 
|-
| 1963 || Торонто Мейпъл Лийвс || Пънч Имлак || Детройт Ред Уингс || Сид Ейбъл || align=center| 4 – 1 || Eddie Shack 
|-
| 1964 || Торонто Мейпъл Лийвс || Пънч Имлак || Детройт Ред Уингс || Сид Ейбъл || align=center| 4 – 3 || Andy Bathgate 
|-
| 1965 || Монреал Канадиенс || Тоу Блейк || Чикаго Блекхоукс || Били Рей || align=center| 4 – 3 || Jean Beliveau 
|-
| 1966 || Монреал Канадиенс || Тоу Блейк || Детройт Ред Уингс || Сид Ейбъл || align=center| 4 – 2 || Henri Richard 
|-
| 1967 || Торонто Мейпъл Лийвс || Пънч Имлак || Монреал Канейдиънс || Тоу Блейк || align=center| 4 – 2 || Jim Pappin 
|-
| 1968 || Монреал Канадиенс || Тоу Блейк || Сейнт Луис Блус || Скот Бауман || align=center| 4 – 0 || J. C. Tremblay 
|-
| 1969 || Монреал Канадиенс || Клод Рул || Сейнт Луис Блус || Скот Бауман || align=center| 4 – 0 || John Ferguson 
|-
| 1970 || Бостън Бруинс || Хари Синдън || Сейнт Луис Блус || Скот Бауман || align=center| 4 – 0 || Bobby Orr 
|-
| 1971 || Монреал Канадиенс || Ал Макнели || Чикаго Блекхоукс || Били Рей || align=center| 4 – 3 || Henri Richard 
|-
| 1972 || Бостън Бруинс || Том Джонсън || Ню Йорк Рейнджърс || Емил Франсис || align=center| 4 – 2 || Bobby Orr 
|-
| 1973 || Монреал Канадиенс || Скот Бауман || Чикаго Блекхоукс || Били Рей || align=center| 4 – 2 || Yvan Cournoyer 
|-
| 1974 || Филаделфия Флайърс || Фред Шеро || Бостън Бруинс || Бип Гуидолин || align=center| 4 – 2 || Rick MacLeish 
|-
| 1975 || Филаделфия Флайърс || Фред Шеро || Бъфало Сейбърс || Флойд Смит || align=center| 4 – 2 || Bob Kelly 
|-
| 1976 || Монреал Канадиенс || Скот Бауман || Филаделфия Флайърс || Фред Шеро || align=center| 4 – 0 || Guy Lafleur 
|-
| 1977 || Монреал Канадиенс || Скот Бауман || Бостън Бруинс || Дон Чери || align=center| 4 – 0 || Jacques Lemaire 
|-
| 1978 || Монреал Канадиенс || Скот Бауман || Бостън Бруинс || Дон Че || align=center| 4 – 2 || Mario Tremblay 
|-
| 1979 || Монреал Канадиенс || Скот Бауман || Ню Йорк Рейнджърс || Фре Шеро || align=center| 4 – 1 || Jacques Lemaire 
|-
| 1980 || Ню Йорк Айлендърс || Ал Арбор || Филаделфия Флайърс || Пат Куин || align=center| 4 – 2 || Bob Nystrom 
|-
| 1981 || Ню Йорк Айлендърс || Ал Арбор || Минесота Норт Старс || Глен Сонмор || align=center| 4 – 1 || Wayne Merrick 
|-
| 1982 || Ню Йорк Айлендърс || Ал Арбор || Ванкувър Канъкс || Роджър Нейлсън || align=center| 4 – 0 || Mike Bossy 
|-
| 1983 || Ню Йорк Айлендърс || Ал Арбор || Едмънтън Ойлърс || Глен Сатър || align=center| 4 – 0 || Mike Bossy 
|-
| 1984 || Едмънтън Ойлърс || Глен Сатър || Ню Йорк Айлендърс || Ал Арбор || align=center| 4 – 1 || Ken Linseman 
|-
| 1985 || Едмънтън Ойлърс || Глен Сатър || Филаделфия Флайърс || Майк Кийнан || align=center| 4 – 1 || Paul Coffey 
|-
| 1986 || Монреал Канадиенс || Джейн Перон || Калгари Флеймс || Боб Джонсън || align=center| 4 – 1 || Bobby Smith 
|-
| 1987 || Едмънтън Ойлърс || Глен Сатър || Филаделфия Флайърс || Майк Кийнан || align=center| 4 – 3 || Jari Kurri 
|-
| 1988 || Едмънтън Ойлърс || Глен Сатър || Бостън Бруинс || Тери О'Райли || align=center| 4 – 0 || Wayne Gretzky 
|-
| 1989 || Калгари Флеймс || Тери Крисп || Монреал Канейдиънс || Пат Бърнс || align=center| 4 – 2 || Doug Gilmour 
|-
| 1990 || Едмънтън Ойлърс || Джон Мъклър || Бостън Бруинс || Майк Милбъри || align=center| 4 – 1 || Craig Simpson 
|-
| 1991 || Питсбърг Пенгуинс || Боб Джонсън || Минесота Норт Старс || Боб Гейни || align=center| 4 – 2 || Ulf Samuelsson 
|-
| 1992 || Питсбърг Пенгуинс || Скот Бауман || Чикаго Блекхоукс || Майк Кийнан || align=center| 4 – 0 || Ron Francis 
|-
| 1993 || Монреал Канадиенс || Жакюс Демерс || Лос Анджелис Кингс || Бари Мелроус || align=center| 4 – 1 || Kirk Muller 
|-
| 1994 || Ню Йорк Рейнджърс || Майк Кийнан || Ванкувър Канъкс || Пат Куин || align=center| 4 – 3 || Mark Messier 
|-
| 1995 || Ню Джърси Девилс || Жакюс Лемейр || Детройт Ред Уингс || Скот Бауман || align=center| 4 – 0 || Neal Broten 
|-
| 1996 || Колорадо Авеланш || Марк Крофорд || Флорида Пентърс || Дъг МкЛийн || align=center| 4 – 0 || Uwe Krupp 
|-
| 1997 || Детройт Ред Уингс || Скот Бауман|| Филаделфия Флайърс || Тери Мъри || align=center| 4 – 0 || Darren McCarty 
|-
| 1998 || Детройт Ред Уингс || Скот Бауман || Вашингтон Кепиталс || Рон Уилсън || align=center| 4 – 0 || Martin Lapointe 
|-
| 1999 || Далас Старс || Кен Хичхок || Бъфало Сейбърс || Линди Ръф || align=center| 4 – 2 || Brett Hull 
|-
| 2000 || Ню Джърси Девилс || Лари Робинсън || Далас Старс || Кен Хичхок || align=center| 4 – 2 || Jason Arnott 
|-
| 2001 || Колорадо Авеланш || Боб Хартли || Ню Джърси Девилс || Лари Робинсън || align=center| 4 – 3 || Alex Tanguay 
|-
| 2002 || Детройт Ред Уингс || Скот Бауман || Каролина Хърикенс || Пол Морис || align=center| 4 – 1 || Brendan Shanahan 
|-
| 2003 || Ню Джърси Девилс || Пат Бърнс || Анахайм Дъкс || Майк Бабкок || align=center| 4 – 3 || Michael Rupp 
|-
| 2004 || Тампа Бей Лайтнинг || Джон Торторела || Калгари Флеймс || Дарил Сътър || align=center| 4 – 3 || Ruslan Fedotenko 
|-class="sortbottom"
|-
| 2005 || colspan="6" align=center | Сезонът е отменен заради локаут.
|-
| 20 06 || Каролина Хърикенс || Питър Лавиолет || Едмънтън Ойлърс || Грейг Магтавиш || align=center| 4 – 3 || Frantisek Kaberle 
|-
| 2007 || Анахайм Дъкс || Ранди Карлайл || Отава Сенатърс || Браян Мъри || align=center| 4 – 1 || Travis Moen 
|-
| 2008 || Детройт Ред Уингс || Майк Бабкок || Питсбърг Пенгуинс || Мичъл Териен || align=center| 4 – 2 || Henrik Zetterberg 
|-
| 2009 || Питсбърг Пенгуинс ||Дан Билсма || Детройт Ред Уингс || Майк Бабкок || align=center| 4 – 3 || Maxime Talbot 
|-
| 2010 || Чикаго Блекхоукс || Джоел Куинвил || Филаделфия Флайърс || Питър Лавиолет || align=center| 4 – 2 || Patrick Kane 
|-
| 2011 || Бостън Бруинс ||Клауд Жулиен || Ванкувър Канъкс || Алан Винол || align=center| 4 – 3 || Patrice Bergeron 
|-
| 2012 || Лос Анджелис Кингс ||Дарил Сътър || Ню Джърси Девилс || Питърр ДеБоер || align=center| 4 – 2 || Jeff Carter 
|-
| 2013 || Чикаго Блекхоукс ||Джоел Куинвил || Бостън Бруинс || Клауд Жулиен || align=center| 4 – 2 || Dave Bolland 
|-
| 2014 || Лос Анджелис Кингс ||Дарил Сътър || Ню Йорк Рейнджърс || Алан Винол || align=center| 4 – 1 || Alec Martinez 
|-|}|}|}|}|}

Спортни призове и награди на САЩ
Награди на Канада
Национална хокейна лига